Керування цифровими правами 
 
 Digital Radio Mondiale